Йорктаунская кампания () − серия манёвров и сражений американской Войны за независимость, которая привела к окружению британской армии в Йорктауне в октябре 1781 года. Генерал Корнуоллис капитулировал вместе со всей армией, что привело к началу переговоров и в итоге завершило войну. Британские командиры в ходе кампании проявили нерешительность и отсутствие взаимопонимания, в то время как командование американской и французской армий сумело наладить гармоничные отношения.

В капании участвовали морские и сухопутные силы Англии и Франции, а также сухопутные силы США. В мае 1781 года британская армия под командованием Чарльза Корнуоллиса была усилена и вторглась с юга в Вирджинию, где первоначально встретила только слабое сопротивление вирджинского ополчения. Вашингтон отправил на помощь Вирджинии войска маркиза Лафайета и Энтони Уэйна, чего было недостаточно для эффективного сопротивления, но генерал Корнуоллис, следуя приказал генерала Клинтона, отступил на Вирджинский полуостров и занял там оборонительную позицию.

Британский флот оказался слабее объединённого французского и испанского флотов, и после ряда ошибок со стороны британских адмиралов французский флот адмирала де Грасса блокировал Чесапикский залив, отрезав армию Корнуоллиса от снабжения. Британцы попытались прорвать блокаду, но их флот был разбит в сражении в Чесапикском заливе 5 сентября 1781 года. Американская и французская армия в это время отправились от Нью-Йорка на юг и в середине сентября подступили к Йорктауну. 28 сентября началась осада города. Когда осаждающие захватили два внешних редута, положение британцев стало безнадёжным, поэтому 17 октября генерал Корнуоллис пошёл на переговоры, а 19 октября его армия капитулировала. Это событие привело к падению правительства лорда Норта, а новое правительство лорда Рокингема пошло на переговоры с американцами. Эти переговоры в итоге привели к заключению Парижского мира в 1783 году.

Предыстория 
В первый годы войны британское командование предприняло попытку подчинить северные штаты, но к 1778 году стало понятно, что эта попытка не удалась. Тогда было принято решение свернуть операции на севере и переключиться на южные штаты, более слабые и менее населённые. Автором этой новой стратегии был, вероятно, министр по делам колоний, лорд Джермейн. Было решено подчинить сначала Флориду и Джорджию, затем Северную и Южную Каролины, затем Вирджинию и Мэриленд. 29 декабря 1778 года , затем британская армия вступила в Южную Каролину и захватила Огасту. Весной британская армия осадила Чарльстон и 12 мая гарнизон города капитулировал. После взятия Чарлстона генерал Клинтон покинул Юг и вернулся в Нью-Йорк, передав командование армиями на юге генералу Чарльзу Корнуоллису. 16 августа 1780 года Корнуоллис разбил американскую армию Горацио Гейтса в сражении при Кэмдене. Он решил наступать далее в Северную Каролину и основать базу в , но 7 октября отряд лоялистов был разбит при Кингс-Маунтин, и это заставило Корнуоллиса вернуться в Южную Каролину.

В январе 1781 Корнуоллис был усилен армией генерала Лесли и начал второе наступление в Северную Каролину. В те же дни Моргану удалось разбить отряд Банастра Терлтона в сражении при Коупенсе. Несмотря на это, Корнуоллис приказал бросить весь багаж и налегке преследовать американскую армию. Американский генерал Грин отступал, но его армия получила подкрепления и в марте он повернул навстречу Корнуоллису. 15 марта произошло сражение при Гилфорд-Кортхауз. Корнуоллис победил, но после сражения был вынужден отступить в Хиллсборо, а 7 апреля отступил в Уилмингтон. Здесь он оказался перед выбором: он мог усилить свою армию и вернуться в Хиллсборо, или же отступить назад в Чарлстон. Но вместо этого он решил оставить Каролины и пойти в Вирджинию, где основать базу у Чесапикского залива. Это было серьёзное изменение всей стратегии, которое было предпринято без согласования с командованием в Нью-Йорке. Впоследствии, уже после войны, Корнуоллис утверждал, что Каролины невозможно было завоевать, пока противник владел Вирджинией, а в случае подчинения Вирджинии остальные южные штаты пали бы очень быстро. Исходя из этих соображений 25 апреля Корнуоллис выступил из Уилмингтона и направился к Питерсбергу, на соединение с отрядом генерала .

В письме Филлипсу от 10 апреля Корнуоллис писал, что устал бродить по этой стране в поисках приключений, что граф Роудон наверняка сможет удержать британские форты в Южной Каролине, а основная армия Корнуоллиса, примерно 1400 человек, может быть использована более эффективно: она может соединиться с армией Филлипса в Вирджинии и там нанести противнику решительное поражение.

Генри Клинтон никогда не одобрял этого решения, считая, что оно противоречит духу его приказов. Корнуоллису было велено в первую очередь удерживать Южную Каролину, и отступить туда в случае неудач в Северной Каролине. 13 лет спустя Клинтон утверждал, что именно таковы были приказы, и именно это обещал сделать Корнуоллис.

Американская армия в 1781 году переживала глубокий кризис: генерал Грин вёл в южных штатах войну, не добиваясь успехов, а остальные армии были в настолько тяжёлом положении, что победа в войне казалась почти невозможной. Армия Вашингтона два года стояла на Гудзоне, не имея возможности предпринять какие-либо операции. В декабре 1800 у главнокомандующего не было денег даже для оплаты курьера. Американская валюта стремительно обесценивалась. В апреле 1781 года кавалерийский конь стоит $150 золотом и $150000 бумажными деньгами. Общество начало приходить к мнению, что война проиграна.

Вирджиния весной 1781 года 
После 1 февраля 1776 года, когда был сожжён Норфолк, на территории Вирджинии не велось боевых действий. Между тем Вирджиния производила большое количество табака, что поддерживало кредитоспособность американского правительства, а так же производила соль, которой снабжала армию. Британии было бы выгодно оккупировать этот штат, но у генерала Клинтона в Нью-Йорке не было для этого достаточно сил. В 1799 году он попытался хотя бы подорвать вирджинскую экономику и организовал для этого так называемый Чесапикский рейд. 5 мая флот вице-адмирала Джорджа Кольера (22 транспорта) вышел из гавани Сэнди-Хук и 10 мая высадил в Портсмуте 1800 человек под командованием генерал-майора Мэтьюза. Это был 42 пехотный полк, гвардейские гренадеры и лёгкие пехотинцы, гессенский полк и ирландские добровольцы. Они захватили Портсмут, Саффолк, Госпортскую верфь и ещё несколько городков и плантаций, разрушили почти всё, причинив ущерба на 2 миллиона фунтов стерлингов, после чего отплыли обратно.

В конце 1780 года генерал Клинтон отправил в Вирджинию ещё одну экспедицию, которую возглавил Бенедикт Арнольд, недавно получивший звание бригадного генерала. Клинтон не доверял Арнольду, поэтому отправил вместе с ним полковников Дандаса и Симко в роли консультантов. Отряд Арнольда состоял из 18-го пехотного полка, Рейнджеров Симко, нью-йоркских лоялистов Альтхауза и пенсильванских лоялистов Томаса, всего 1600 человек. 20 сентября отряд отплыл на кораблях из Сэнди-Хук, но сильный шторм рассеял флотилию 26 и 27 декабря, из-за чего потерялся один боевой корабль и три транспорта, но остальные добрались до Хэмптон-Роудс 30 декабря. Здесь Арнольд перевёл весь свой отряд (теперь 1200 человек) на более мелкие суда и отправил вверх по реке Джеймс, захватив по пути береговую батарею у Худс-Пойнт (4 января). Оттуда флотилия поднялась выше по реке и высадила отряд в Уэстовере, в 25 милях от Ричмонда. Губернатор Вирджинии, Джефферсон, уже получил от Вашингтона несколько предупреждений о возможном набеге, но не успел собрать ополчение, поэтому на тот момент в его распоряжении оказалось только 200 континенталов, наспех набранных генералом Штойбеном. При приближении Анольда Джефферсон бежал из Ричмонда.

5 января 1781 года Арнольд без сопротивления вошёл в Ричмонд. Он отправил отряд в Уэстэм, где британцы разрушили железоплавилную фабрику. Арнольд разорил Ричмонд, сжёг все правительственные здания со всеми архивами, конфисковал всё военное имущество и 6 января отступил в Портсмут, где основал укреплённый лагерь.

Джордж Вашингтон решил, что изолированное положение Арнольда даёт шанс разбить его, и сформировал три полка из лёгкопехотных рот. Полками командовали полковники Джон Воз, Де Жима и Фрэнсис Барбер. Общее командование принял маркиз Лафайет, которому было приказано идти с этим отрядом на юг. Одновременно он запросил помощи у французского флота в Нью-Порте. Французские корабли были заблокированы британскими, но 22 января сильный шторм рассеял британский флот, и это дало возможность адмиралу Детушу отправить несколько кораблей а юг, для нападения на флотилию Арнольда.  Но Арнольд успел отвести свои корабли вверх по реке, где французские глубоководные корабли не смогли их достать. 24 февраля французские корабли вернулись в Ньюпорт. Генерал Рошамбо и Детуш решили усилить Лафайета, отправив ему на помощь ещё 1200 человек: 8 марта французский флот вышел из Ньюпорта, но британский флот Арбатнота 10 марта вышел на перехват из Гарднерс-Бэй и 16 марта встретил противника на входе в Чесапикский залив. Произошёл Бой у мыса Генри, в ходе которого Детуш был вынужден отступить. Лафайет остался без помощи; кроме того, 26 марта в Портсмут прибыл дополнительный британский контингент, 2600 человек, под командованием генерала . Лафайет же мог рассчитывать лишь на отряд континенталов Штойбена,  и на ополчение Мюленберга, Уидона и Нельсона.

18 апреля, пока Лафайет ещё был на марше, Арнольд собрал свой отряд, поднялся вверх по реке Джеймс, разорил всё, что встретил по пути, а 24 апреля высадился в Сити-Пойнт и двинулся на Питерсберг, где стояли ополченцы Мюленберга. 25 апреля произошло сражение при Блэндфорде: ополченцы заняли небольшую высоту около Питерсберга, а Арнольд атаковал их с фронта и фланга. Мюленберг сумел отвести свой отряд, сохраняя порядок. Арнольд занял Питерсберг и сжёг все запасы табака, хотя и не тронул городские дома. Под впечатлением этого успеха генерал Филлипс решил продолжать рейд. 27 апреля британцы заняли Честерфилд-Кортхауз и в тот же день обнаружили американские корабли на реке Джеймс. Произошла перестрелка, в ходе которой британцы уничтожили 4 корабля, 5 бригов и множество мелких судов, захватили два корабля, три бригантины, две шхуны и 5 шлюпов, гружёных табаком. После этого, между 30 апреля и 10 мая, британцы продолжили рейды во всех направлениях, а затем сконцентрировались в Питерсберге. Отряд Лафайета прибыл в Ричмонд 29 апреля, но Филлипс по какой-то причине не стал его атаковать, хотя и имел достаточно вил. Он ушёл на Джеймстаунский остров и стал ждать прибытия Корнуоллиса.

20 мая в Питерсберг пришла армия Корнуоллиса: Гвардейская бригада, 22-й, 33-й и 71-й пехотные полки, лёгкая пехота 82-го полка, гессенский полк Фон Босе, Легион Терлетона и лоялисты Гамильтона, всего около 1500 человек. Через несколько дней из Нью-Йорка прибыло ещё 1500 человек: 17-й и 43-й пехотные полки, и два батальона егерей. Теперь в распоряжении Корнуоллиса было 7200 рядовых и офицеров. Общее командование войсками принял Корнуоллис. Генерал Филлипс неожиданно умер 13 мая, поэтому заместителем Корнуоллиса оказался генерал Арнольд.

В это время к Лафайету присоединилось ещё 2000 человек и его армия теперь насчитывала 3000 человек. Лафайет решил не ввязываться в генеральное сражение, вести войну мелкими перестрелками, и стараться в первую очередь уничтожать британскую кавалерию, которую панически боялись ополченцы.

Кампания 
Корнуоллис решил первым делом выбить Лафайета из Ричмонда, о чём сообщил Клинтону в письме от 26 мая. Уже 24 мая он выступил из Питерсберга, перешёл реку Джеймс, выйдя на северный берег у Уэстовера, и 1 июня встал лагерем у Хановер-Джангшен, откуда отправил кавалерию Тарлетона и Симко для выявления позиции Лафайета у Уинстонс-Бридж в 8 милях от Ричмонда. Лафайет ещё 28 мая покинул Ричмонд и отступил к реке Саус-Анна, где ожидал подхода отряда Штойбена и пенсильванцев Уэйна (800 человек). Чтобы не дать Корнуоллису отрезать себя от Уэйна, Лафайет отступил к переправе Эли-форд на реке Рапидан (в 20 милях западнее Фредериксберга). Корнуоллис преследовал его до реки Норт-Анна, после чего остановился и решил переключиться на другие цели. Он отправил отряд под командованием Симко к реке Флуванна, где стоял лагерем Штойбен, охраняя большие склады военного имущества. Штойбен успел вывезти всё ценное за реку, и Симко не мог его преследовать из-за отсутствия лодок, но он применил хитрость: развёл ночью множество костров, чтобы Штойбен решил, что имеет дело со всей британской армией. Штойбен поверил, бросил все обозы и быстро отступил. Симко добрался до обозов и уничтожил их. 

4 июня Корнуоллис отправил 180 кавалеристов Тарлетона и ещё 70 всадников к Шарлоттсвиллу, где скрывалось вирджинское Законодательное собрание. По пути Тарлетон обнаружил обоз из 12-ти повозок, гружёных одеждой для армии Грина, и сжёг его. Вирджинские депутаты успели сбежать из Шарлоттсвилла, но несколько всё же попали в руки Тарлетона. В городе британцы нашли запасы пороха, табака и 1000 мушкетов, и уничтожили всё. После этого Тарлетон ушёл назад к армии Корнуоллиса. В эти дни Арнольд был отозван в Нью-Йорк и более не появлялся в Вирджинии. С 7 июня по 15 июля Корнуоллис стоял лагерем в Элк-Хилл около , а затем повернул к Ричмонду. 

10 июня отряд Уэйна (полки Батлера, Стюарта и Хэмптона) и батарея Томаса Форреста (800 человек и 6 орудий) присоединились в Лафайету, который теперь имел достаточно сил, чтобы помешать разорению Вирджинии. Он двинулся на юг и пришёл к Мечанк-Крик, где к нему присоединились ещё 600 вирджинских ополченцев. Отступление Корнуоллиса 15 июня воодушевило американцев, которые решили, что британцы опасаются армии Лафайета. Они следовали за Корнуоллисом на расстоянии 20 миль; когда он 16 июня вошёл в Ричмонд, армия Лафайета встала лагерем на берегах Саус-Анны. 20 июня Корнуоллис выступил из Ричмонда на восток, и Лафайет продолжал следовать за ним. В этот момент в армии Лафайета числились: 800 лёгких пехотинцев; 750 пенсильванцев Уэйна; три бригады вирджинских ополченцев (Стивенса,  и Кэмпбелла); 425 вирджинских континенталов под командованием полковника Кристиана Фабингера; 200 артиллеристов (8 или 10 орудий); 60 кавалеристов, всего 4500 человек. Все эти отряды следовали за британцами по разным дорогам, чтобы было труднее оценить их количество.

23 июня Корнуоллис отправил рейнджеров Симко и отряд егерей из Уильямсберга на запад к реке Чикахомини, чтобы уничтожить американский склад. Лафайет собрал небольшой отряд и отправил его на перехват противника. Утром 26 июня они обнаружили британцев около таверны Спенсера (Спенсерс-Ординари) и произошло сражение при Спенсерс-Ординари: кавалерия Макферсона атаковала британских егерей и рассеяла их, но рейнджеры Симко атаковали Макферсона и отбросили его кавалеристов. Началась перестрелка между пехотными частями, но Симко снова атаковал противника во фланг и заставил отступить. Когда бой закончился, Симко вернулся в Уильямсберг. Лафайет утверждал, что противник потерял 60 человек убитыми и 100 ранеными, но Корнуоллис признавал только потеря 33-х человек. Американцы потеряли 37 человек. После этого сражения неделя прошла бессобытийно, Корнуоллис стоял лагерем в Уильямсберге, а Лафайет следил за ним, каждый день меняя позицию.

Марш Вашингтона и Рошамбо

Силы сторон в сентябре

Осада Йорктауна

Капитуляция Корнуоллиса

Последствия

Примечания 
Комментарии

Ссылки на источники

Литература

Статьи

Ссылки 
 

Сражения южного театра Войны за независимость США
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Франции
Сражения США
Конфликты 1781 года
Военная история Виргинии